Генри Перси (; 1532, , Нортумберленд — 21 июня 1585, Лондон) — английский аристократ, 8-й граф Нортумберленд и 2-й барон Перси. Принадлежал к могущественному роду, но ещё ребёнком остался без наследства, так как его отец был казнён за мятеж. В течение 1550-х годов занял высокое положение, а его старший брат Томас стал очередным графом Нортумберленд. Когда Томас поднял восстание, Генри остался на стороне короны; после казни брата он получил графский титул и обширные семейные владения. Однако позже Перси оказался замешан в заговорах, целью которых были освобождение Марии Стюарт и восстановление католической веры в Англии. Трижды его заключали в Тауэр. В этой тюрьме граф Нортумберленд и погиб при до конца невыясненных обстоятельствах. По официальной версии, он покончил с собой, но ходили слухи, что Перси был убит.

Биография

Происхождение 
Генри Перси принадлежал к знатному и богатому роду, самому влиятельному в северо-восточной части Англии. Его предки по мужской линии с 1299 года заседали в палате лордов как бароны Перси, а с 1377 года носили титул графов Нортумберленд. Генри был вторым сыном сэра Томаса Перси и Элеоноры Харботтл, внуком Генри Элджернона, 5-го графа Нортумберленда. Сэр Томас и его брат Ингрэм в правление Генриха VIII приняли участие в двух католических восстаниях, и первый из них был казнён в Тайберне 2 июня 1537 года, а второй умер в тюрьме. 29 июня 1537 года умер и старший из братьев, Генри, 6-й граф Нортумберленд. Его владения отошли к короне, а титул позже был пожалован Джону Дадли, так что сыновья сэра Томаса оказались полностью лишены наследства.

Ранние годы 
Генри родился в Ньюбёрне в Нортумберленде в 1532 году. На момент смерти отца и дяди ему было пять лет, а его старшему брату Томасу — девять. Несмотря на отсутствие наследства, будущее двух мальчиков столь высокого происхождение было вопросом государственной важности; с одобрения короны их опекуном стал родственник, сэр Томас Тэмпест, живший в Холмсайде в Дареме, а позже они жили некоторое время в Тонг Холле в графстве Йоркшир. Мать юных Перси в 1541 году вышла замуж во второй раз — за Ричарда Холланда из Дентона. Братья упоминаются в завещании их бабки по отцу Кэтрин Перси (урождённой Спенсер), умершей в 1542 году, а также в завещании отчима, умершего в 1548 году. Положение юных Перси постепенно улучшалось: в начале 1550-х годов они получили от Джона Дадли содержание в 66 фунтов на двоих, позже, при королеве-католичке Марии, Томас получил часть родовых земель. В 1554 году братья стали депутатами парламента; Томас представлял там Уэстморленд, а Генри — Морпет в Нортумберленде. Младший Перси не имел никаких связей со своим округом и, по-видимому, был выдвинут в парламент Уильямом Дакром, 3-м бароном Дакр. В 1557 году Томас Перси был полностью восстановлен в своих правах и стал 7-м графом Нортумберленд и 2-м бароном Перси. Сыновей у него не было, так что Генри считался его будущим преемником и в качестве заместителя хранителя Восточной и Средней Шотландских марок должен был вместе со старшим братом защищать северную границу. За день до получения Томасом графского титула Генри был посвящён в рыцари.

Младший Перси зарекомендовал себя как храбрый воин и верный подданный. Во главе корпуса лёгкой кавалерии он отличился под Лейтом в 1560 году, воюя против шотландцев и французов; вражеский военачальник в знак уважения к доблести Перси именно ему отдал при капитуляции свою шпагу, а не английскому главнокомандующему. В отличие от брата-католика сэр Генри был протестантом, что увеличивало доверие к нему со стороны королевы Елизаветы. В частности, именно этому Перси было поручено в 1559 году приводить к присяге духовенство северных графств. Биографы отмечают, что сэр Генри обладал большим влиянием в Нортумберленде, поскольку его брат большую часть времени проводил в своих йоркширских владениях. Позиции младшего Перси укрепились и благодаря женитьбе в 1561 году на одной из наследниц Джона Невилла, 4-го барона Латимер.

В 1569 году произошло Северное восстание: графы Нортумберленд и Уэстморленд подняли мятеж, чтобы освободить Марию Шотландскую, находившуюся тогда в заточении в замке Татбери, возвести её на английский престол и восстановить в королевстве католическую веру. Сэр Генри не поддержал брата (по одной версии, из преданности короне, по второй — рассчитывая стать после подавления мятежа новым графом Нортумберленд). Он принял активное участие в наборе правительственных войск и энергично действовал против мятежников, заслужив похвалы королевы. Графы после поражения бежали в Шотландию, где стали пленниками. Сэр Генри в письмах к брату уговаривал его вернуться с повинной и рассчитывать на милость Елизаветы; в конце концов в 1572 году шотландцы выдали Нортумберленда за деньги, и 22 августа в Йорке он был обезглавлен. После этого младший Перси смог унаследовать все семейные владения и титулы.

Граф Нортумберленд 
Сразу после того, как сэр Генри помог короне подавить Северное восстание, он сам оказался в тайной оппозиции монарху, продолжив таким образом семейную традицию.
Перси был вовлечён в заговор с целью освобождения Марии Шотландской и организации её брака с герцогом Норфолкским; его мотивы остаются неясными. На Пасху 1571 года он наладил связь с агентом Марии, епископом Росским, и предложил организовать её побег. Страж королевы сэр Ральф Сэдлер раскрыл его намерения; 15 ноября 1571 года сэр Генри был арестован и отправлен в Тауэр. Оттуда Перси писал Елизавете, умоляя освободить его. На допросе он признал, что говорил с одним из друзей Норфолка о планах освобождения Марии, но при этом клялся, что не сделал ничего, могущего «оскорбить её королевское величество». После полутора лет заключения сэра Генри обвинили в государственной измене, но суд ограничился штрафом в пять тысяч марок и домашним арестом, который надлежало отбывать в поместье Петуэрт (Сассекс). 12 июля 1573 года Перси разрешили приехать в Лондон, и вскоре он был отпущен на свободу, а 8 февраля 1574 года впервые занял своё место в палате лордов как 8-й граф Нортумберленд.

В последующие годы сэр Генри регулярно выполнял важные поручения монарха: он был одним из королевских комиссаров в парламенте 1574 года, комиссаром по разведению боевых коней в Сассексе в 1575 году. После смерти тестя в 1577 году граф получил по праву жены новые владения в Йоркшире и Нортгемптоншире и много времени уделял управлению своими землями. Кроме того, он занимался восстановлением родовой усадьбы в Петуэрте. При этом Перси не отказался от своих планов, связанных с Марией Стюарт. В 1582 году он принимал французского агента де Бекса и знал о развитии заговора Трокмортона, целью которого было освобождение Марии при поддержке Генриха де Гиза, причём наблюдал за событиями с явной симпатией к заговорщикам. Граф был арестован в конце того же года вместе с Трокмортоном как предполагаемый соучастник и во второй раз оказался в Тауэре. Через несколько недель его освободили. Никакие судебные разбирательства за этим не последовали, но сэр Генри потерял должность констебля Тайнмута.

В сентябре 1583 года в Петуэрте Перси встретился с двумя агентами Марии Стюарт и обсудил возможность её освобождения при участии французских войск. В частности, граф дал совет о том, где лучше высадиться Генриху де Гизу. Один из участников этой беседы, Уильям Шелли, годом позже был арестован и под пытками всё рассказал; по его словам, целью Нортумберленда было не только освобождение Марии, но и давление на Елизавету, чтобы та предоставила католикам полную свободу вероисповедания. В декабре 1584 года граф был отправлен в Тауэр в третий раз. Он заявил о своей невиновности и потребовал объективного расследования, но шесть месяцев спустя, 21 июня 1585 года, был найден в своей камере мёртвым с простреленной грудью. Тело сэра Генри похоронили в тауэрской часовне Святого Петра в оковах.

Согласно официальному заключению, граф совершил самоубийство. Один из современников в связи с этим выразил сожаление, что «столь великий человек… умер столь жалкой и прискорбной смертью». Однако позже появилась информация о том, что за день до смерти Нортумберленда лейтенант Тауэра сэр Оуэн Хоптон получил от вице-камергера сэра Кристофера Хаттона приказ передать пленника под опеку нового надзирателя. По слухам, Хаттон организовал убийство графа, и несколько лет спустя сэр Уолтер Рэйли в письме сэру Роберту Сесилу назвал вину Хаттона доказанной. Католики с самого начала утверждали, что сэр Генри был убит. Вскоре после его смерти в Кёльне был опубликован трактат на эту тему под названием «Crudelitatis Calvinianae Exempla duo recentissima ex Anglia», быстро переизданный на французском, немецком, английском, итальянском и испанском языках. Для того, чтобы успокоить общественное мнение, Звёздная палата провела своё расследование и опубликовала «точный и краткий отчёт» о нём. Члены палаты пришли к окончательному выводу о том, что 8-й граф Нортумберленд покончил с собой.

Семья 
Сэр Генри Перси был женат с 1561 года на Кэтрин Невилл, дочери Джона Невилла, 4-го барона Латимер, и Люси Сомерсет. Супруга его пережила и вышла замуж во второй раз — за Фрэнсиса Фиттона из Бинфилда, графство Беркшир. Она умерла 28 октября 1596 года. В первом браке Кэтрин родила семь сыновей и двух дочерей. Это были:

 Генри Перси, 9-й граф Нортумберленд (1564—1632);
 Уильям Перси (1575—1648);
 Джордж Перси (1580—1632);
 сэр Чарльз Перси (умер в 1628; воевал в Нидерландах и Ирландии, был замешан в восстании Эссекса, но получил помилование);
 сэр Ричард Перси (умер в 1647; тоже воевал в Ирландии);
 сэр Алан Перси (умер в 1611), кавалер ордена Бани;
 сэр Джоселин Перси (умер в 1631), участник восстания Эссекса.
 Люси Перси, жена сэра Джона Уоттона и сэра Хью Оуэна из Англси;
 Элеонора Перси, жена сэра Уильяма Герберта, барона Поуиса.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Генри Перси, 8-й граф Нортумберленд
Графы Нортумберленд
Главные шерифы Нортумберленда